Uciekinierzy ze służb specjalnych ZSRR:

 Walter Kriwicki 1937 – generał major GRU
 Aleksandr Orłow 1938
 Igor Guzenko 1945 – szyfrant GRU w ambasadzie radzieckiej w Ottawie
 Anatolij Golicyn 1961 – major KGB
 Jurij Bezmienow 1970
 Wiktor Suworow (Władimir Bogdanowicz Rezun) 1978 – oficer GRU
 Wasilij Mitrochin 1992
 Siergiej Trietiakow 2000 – pułkownik KGB a następnie SWR

Uciekinierzy ze służb specjalnych PRL:

 Izydor Modelski 1948 – wiceminister obrony Rządu Londyńskiego, w 1945 skierowany przez Zarządu II SG WP do ataszatu wojskowego w Londynie, a potem w Waszyngtonie.
 Jerzy Bryn (lub Józef, wcześniej Izrael Alter) 1958 – podpułkownik Zarządu II SG WP, sekretarz Ambasady Polskiej w Tokio, w rok po ucieczce powrócił do PRL i został skazany na 25 lat pozbawienia wolności jako amerykański szpieg
 Józef Światło 1953 – funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
 Paweł Monat 1958 – pułkownik Zarządu II SG WP, jako attaché wojskowy w Waszyngtonie nawiązał współpracę z DIA (Defense Intelligence Agency)
 Mieczysław Skorupiński 1958 – kapitan Zarządu II SG WP, oficer Wydziału III (Morskiego), od 1951 szef Polskich Linii Oceanicznych. 22 października 1958 uciekł w jednym z portów niemieckich
 Adam Brandel 1959 – podpułkownik Zarządu II SG WP, szef Wydziału Informacyjnego, przedostał się do USA przez Brazylię
 Henryk Trojan (Henryk Adler) 1960 – Zarządu II SG WP, przedostał się do USA przez RFN
 Władysław Mróz 1960 – kapitan Departamentu I MSW
 Michał Goleniewski 1961 – podpułkownik Departamentu I MSW
 Marcin Sochaczewski 1961 – kapitan Zarządu II SG WP, od końca lat 50. oficjalnie niezwiązany z LWP, zatrudniony w instytucjach cywilnych, przedostał się do USA przez RFN
 Włodzimierz Barankiewicz 1961 – kapitan (lub porucznik) Zarządu II SG WP, zatrudniony w Ambasadzie Polskiej w Wiedniu, przerzucony do USA po kontakcie z CIA
 Władysław Tykociński (Tikothyner) 1965 – oficer Zarządu II SG WP, szef Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie Zachodnim. W maju 1965 przerzucony do USA po kontakcie z CIA. W 1967 zamordowany przez nieznanych sprawców.
 Klemens Nussbaum 1968 – zastępca kierownika studium wojskowego w Politechnice Warszawskiej, przez Włochy przedostał się do Izraela
 Leon Dubicki 1981 – zastępca szefa Biura Studiów MON w latach 1963-1967
 Ryszard Kukliński 1981 – pułkownik LWP, planista w Sztabie Generalnym
 Jerzy Sumiński 1981 – oficer Oddziału Kontrwywiadu WSW
 Seweryn Wilf mjr – Zarządu II SG WP
 Edward Juraszek – podporucznik Departamentu II MSW
Włodzimierz Ostaszewicz - były oficer wywiadu wojskowego Zarządu ll, zastępca attache wojskowego w Londynie i Berlinie, attache wojskowy PRL w Berlinie i Brukseli, zastępca szefa Delegacji Polskiej na negocjacjach rozbrojeniowych w Wiedniu.

Przypisy

Bibliografia 
 Leszek Pawlikowicz, Tajny front zimnej wojny. Uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956-1964, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2004, .
 Leszek Pietrzak: Ucieczki do wolnego świata, Niezależna Gazeta Polska nr 4 (38), 3 kwietnia 2009, str. 56
 

Szpiedzy
Listy związane z polityką